Соул ():
 Соул (Soul) — направление популярной музыки.
 Фамилия
 Соул, Джереми (род. 1975) — композитор музыки для компьютерных и видеоигр.
 Соул, Дэвид (род. 1943) — американо-британский актёр и певец.
 Соул, Зои (род. 1994) — американская актриса.
 Соул, Крис (род. 1973) — американский скелетонист.
 Соул, Мики Ли (род. 1946) — американский клавишник и композитор.

См. также 
 
 Soul Eater
 Соуль